Хельгер Халлик (; ) — эстонский борец греко-римского стиля, участник трёх Олимпийских игр.

Карьера 
В июле 1992 года на Олимпиаде в Барселоне в первом раунде одолел шведа Йоргена Олссона, второй раунд пропускал, в третьем раунде проиграл поляку Анджею Вроньскому, а в четвертом раунде проиграл американцу Деннису Козловски, а в схватке за 9 место уступил Милошу Говедарицу, который представлял команду независимых участников. В июле 1996 года в американской Атланте на Олимпийских играх в 1/16 финала одолел канадца Йоги Джола, в 1/8 финала уступил греку Панайотису Пойкилидису в утешительном раунде проиграл Сергею Мурейко из Молдавии, в итоге занял 15 место. В сентябре 2000 года в Сиднее на Олимпиаде на групповой стадии уступил кубинцу Эктору Милиану и китайцу Чжао Хайлиню, заняв итоговое 16 место.

Спортивные результаты 
 Чемпионат Европы по борьбе 1992 — 6;
 Олимпийские игры 1992 — 10;
 Чемпионат мира по борьбе 1994 — 17;
 Чемпионат Европы по борьбе 1995 — 11;
 Чемпионат Европы по борьбе 1996 — 10;
 Олимпийские игры 1996 — 15;
 Чемпионат Европы по борьбе 1998 — 9;
 Чемпионат мира по борьбе 1998 — 21;
 Чемпионат мира по борьбе 1999 — 26;
 Олимпийские игры 2000 — 16;
 Чемпионат Европы по борьбе 2001 — 8;
 Чемпионат мира по борьбе 2001 — 17;
 Чемпионат Европы по борьбе 2002 — 15;
 Чемпионат мира по борьбе 2002 — 5;
 Чемпионат мира по борьбе 2003 — 22;

Примечания

Ссылки 

Борцы по алфавиту
Борцы Эстонии
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года